Милио́тис — греческая фамилия.
 Милиотис, Джордж (более известен под фамилией Миллер; род. 1945) — австралийский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и бывший врач.
 Милиотис, Иоаннис (в монашестве Спиридон; 1941—2013) — епископ Александрийской православной церкви, титулярный епископ Канопский.
 Милиотис-Комнинос, Константинос (1874—?) — греческий военный деятель, генерал-лейтенант, фехтовальщик, участник Летних Олимпийских игр 1896 года.